Суперкубок УЕФА 1999 — футбольный матч, в котором встретились победитель Лиги чемпионов 1999 «Манчестер Юнайтед» и победитель Кубка кубков 1999 «Лацио». Матч прошёл 27 августа 1999 года в Монако на стадионе «Луи II».

Победу в матче одержал «Лацио» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 35-й минуте забил чилийский нападающий Марсело Салас.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1998/1999
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1998/1999

Август 1999 года
1999
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА 1999
Суперкубок УЕФА 1999
Международные соревнования по футболу в Монако
События 27 августа
Спорт в Великобритании в 1999 году
Спорт в Италии в 1999 году
1990-е годы в Монако